Суперкубок Португалії з футболу 1980 — 2-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Спортінг» і володар кубка Португалії «Бенфіка».
За сумою проведених першого та повторного матчів (10 вересня і 29 жовтня 1980 року) перемогу здобув «Спортінг».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1980
Португалія
1980 у португальському спорті